Metiltiramin se može odnositi na:

 α-Metiltiramin (4-hidroksiamfetamin)
 β-Metiltiramin
 N-Metiltiramin
 2-Metiltiramin
 3-Metiltiramin